Abrahámovce – wieś w kraju preszowskim, w powiecie Bardejów
 Abrahámovce – wieś w kraju preszowskim, w powiecie Kieżmark